Дятлова, Валентина Алексеевна (1946—2000) — парашютистка, воспитанница Новосибирского аэроклуба, мастер спорта СССР.
 Дятлова, Наталья Васильевна (Смирницкая; 1927—2004) — советская легкоатлетка.
 Дятлова, Нина Михайловна (1925—2015) — советский и российский учёный-химик, специалист в области координационной химии.